Veldhuijzen ist der Familienname folgender Personen:

 Eelco Veldhuijzen (* 1984), niederländischer Leichtathlet
 Johannes Hendrik Veldhuijzen (1831–1910), niederländischer Genre- und Porträtmaler sowie Lithograf
 Marlies Veldhuijzen van Zanten (* 1953), niederländische Politikerin (CDA)

Siehe auch:
 Veldhuyzen
 Veldhuizen